Коробковский сельский совет () — входит в состав
Каховского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Коробки
.

История 
 1900 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Коробки

Примечания